

Mollusque 

Cyphoma est un genre de mollusques de la classe des gastéropodes, dont le plus répandu est le Cyphoma gibbosum

Économie 
 Cyphoma est une entreprise Internet basée à Saint-Barthélemy, en Martinique, en  Guyane Française et à Saint-Martin (île).